Santuario di Santa Maria del Canneto (Gallipoli)  – santuario di Gallipoli
 Santuario di Santa Maria del Canneto (Roccavivara)  – santuario di Roccavivara
 Santuario di Santa Maria del Canneto (Settefrati)  – santuario di Settefrati